Andrei Sârbu – pittore rumeno
 Daciana Sârbu – politica rumena
 Ilie Sârbu – politico rumeno
 Panait Sarbu – ginecologo rumeno
 Radu Sârbu – cantante moldavo